Па́вел Кузнецо́в: Кузнецов, Павел Александрович (1939—2010) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кузнецов, Павел Варфоломеевич (1878—1968) — художник.
 Кузнецов, Павел Вениаминович (род. 1956) — историк философии, писатель, критик.
 Кузнецов, Павел Викторович (род. 1961) — тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1988), двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.
 Кузнецов, Павел Владимирович (род. 1971) — российский музейный работник, искусствовед, историк искусства.
 Кузнецов, Павел Григорьевич (1901—1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кузнецов, Павел Дмитриевич (1924—2005) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Павел Ефимович (1920—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Кузнецов, Павел Иванович (1916—1973) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Павел Ионович (1898—1952) — советский военачальник, полковник.
 Кузнецов, Павел Маратович (род. 1958) — дипломат.
 Кузнецов, Павел Николаевич (1909—1967) — русский советский поэт, переводчик, журналист. Первый переводчик Джамбула на русский язык.
 Кузнецов, Павел Осипович (1899—1950) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.
 Кузнецов, Павел Сергеевич (род. 1950) — украинский политик.
 Кузнецов, Павел Степанович (1918—1995) — дипломат.